Norcross ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Norcross (Georgia)
 Norcross (Maine)
 Norcross (Minnesota)
 Norcross (Virginia)

Personen:
 Alastair Norcross, US-amerikanischer Philosoph, Professor an der University of Colorado
 Amasa Norcross (1824–1898), US-amerikanischer Politiker
 Donald Norcross (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Norcross (1808–1898), US-amerikanischer Politiker und Geschäftsmann